Pseudolaelia  — род многолетних травянистых растений подтрибы Laeliinae трибы Epidendreae, подсемейства Эпидендровые, семейства Орхидные. Эпифиты.

Аббревиатура родового названия — Pdla.

Виды 
Список видов по данным The Plant List:
 Pseudolaelia aromatica Campacci		
 Pseudolaelia ataleiensis Campacci		
 Pseudolaelia brejetubensis M.Frey		
 Pseudolaelia calimaniorum V.P.Castro & Chiron		
 Pseudolaelia canaanensis (Ruschi) F.Barros		
 Pseudolaelia cipoensis Pabst		
 Pseudolaelia citrina Pabst		
 Pseudolaelia corcovadensis Porto & Brade		
 Pseudolaelia dutrae Ruschi		
 Pseudolaelia freyi Chiron & V.P.Castro		
 Pseudolaelia geraensis Pabst		
 Pseudolaelia irwiniana Pabst		
 Pseudolaelia maquijiensis M.Frey		
 Pseudolaelia oliveirana V.P.Castro & Chiron		
 Pseudolaelia pavopolitana M.Frey		
 Pseudolaelia ×perimii M.Frey		
 Pseudolaelia pitengoensis Campacci		
 Pseudolaelia regentii V.P.Castro & Marçal		
 Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto & Brade

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press

Орхидные
Многолетние травы